Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Chiasso 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chiara Grimm e Jil Teichmann che hanno battuto in finale Alice Matteucci e Camilla Rosatello 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Valentina Ivachnenko /  Réka-Luca Jani (quarti di finale)
 Richèl Hogenkamp /  Arantxa Rus (quarti di finale)

 Anne Schaefer /  Isabella Šinikova (semifinali)
 Vanesa Furlanetto /  Barbara Luz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Chiasso 2014